La contea di Kings è una contea del Nuovo Brunswick, Canada di 69.665 abitanti, che ha come capoluogo Hampton.

Suddivisioni

Altri progetti

Collegamenti esterni

Contee del Nuovo Brunswick